Сезон 2006-07 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 29 липня 2006 та 19 травня 2007 року. Став 16-м сезоном з моменту заснування турніру. Участь у змаганні брали 12 команд, з огляду на невелику кількість учасників першість проходила у три кола. Найгірша команда ліги за результатами сезону відразу вибувала до Другої ліги, команда, що зайняла передостаннє місце, брала участь у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі.

Переможцем турніру стало загребське «Динамо», яке захистило чемпіонський титул попереднього сезону та стало загалом дев'ятиразовим чемпіоном Хорватії. Чемпіони надзвичайно впевнено провели сезон, перемігши у 30 з 33 матчів першості та лише одного разу зазнавши поразки.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Першій лізі

Результати матчів

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2006–07 на RSSSF  

2006-07
Хорватія
Хорватія
2006 у хорватському спорті
2007 у хорватському спорті